Енгерран I (; бл. 810 — бл. 877/880) — перший граф Ено у 870—877/880 роках.

Походження невідоме. Припускають, що міг бути нащадком Енгеррана, графа Генту і світського абату монастиря Сен-П'єр. Вперше письмово Енгерран I згаданий у капітулярії Серві у 853 році, який встановлював довірених осіб Карла II, короля Західнофранкського королівства у прикордонних пагах. За однією версією Енгерран був призначений графом для управління Гентом, Куртре та Турне; за іншою — Мелантуа, Карибант, Певел і Остревант. У 866 році він був позбавлений володінь, частина з яких незабаром увійшла до складу створеного для Балдуїна I графства Фландрія.

З 842 року обіймав посаду камергера короля, відповідаючи на збирання податків. У 845 році представляв короля на помісному синоді в Мо. 864 року разом з реймський архієпископом Гінкмаром був свідком з боку Карла II угоди останнього з королем Людовиком II Німецьким. 868 року очолював посольство до Саломона, короля Бретані.

4 лютого 870 року Енгерран I згадується як «міністр» короля Карла II. 6 березня згадується в капітулярії зустрічі королів Карла II та Людовика II. Внаслідок інтриг королеви втратив посаду камергера на користь Бозона. У серпні цього ж року частина Лотарингії за Мерсенським договором увійшла до складу Західнофранківського королівства. Свою частку Карл II поділив на графства, один з яких стало Ено. На її чолі було поставлено Енгеррана. Смерть у 879 році короля Людовика II Заїки дозволила східнофранкському королю Людовику III Молодшому у 880 році повністю приєднати Лотарингію до свого королівства. Ймовірно на той час Енгерран I помер або загинув. На чолі графство Ено було призначено Реньє I.

Джерела 
 Grierson, Philip, «The early abbots of St. Peters of Ghent», Revue Bénédictine 48 (1936): 129—145.
 Nelson, Janet Laughland, Charles the Bald, Longman Press, 1992
 The Annals of St.-Bertin, Translated and Annotated by Janet L. Nelson, Manchester University Press, 1991
 The Annals of Fulda, Translated and Annotated by Timothy Reuter, Manchester University Press, 1992
Графи Геннегау